16-й выпуск  Гран-при Наций — шоссейной однодневной велогонки в формате индивидуальной раздельной гонки, проводившейся во Франции. Гонка протяжённостью 141,3 километра состоялась 18 сентября 1949 года. Победу одержал французский велогонщик Шарль Кост.

Результаты

Ссылки 
 Гран-при Наций 1949 на FirstCycling
 
 
  

1949 год в велоспорте
Спорт во Франции в 1949 году
Сентябрь 1949 года